Йёнссон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1947) — шведская политическая деятельница.
 Йёнссон, Расмус (род. 1990) — шведский футболист, полузащитник.
 Йёнссон, Эгон (1921—2000) — шведский футболист, полузащитник.
 Йёнссон, Эмиль (род. 1985) — шведский лыжник. См. также 
 Йонссон
 Юнссон